Томази () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Томази, Анри (1901—1971) — французский композитор и дирижёр.
 Томази делла Торретта, Пьетро (1873—1962) — итальянский государственный деятель, дипломат.
 Томази ди Лампедуза, Джузеппе (1896—1957) — итальянский писатель.